Cottage steht für:

 Cottage (Wohngebäude), Baustil
 Cottageviertel, Stadtteile von Wien
 Cottage Cheese, englische Käsesorte, siehe Hüttenkäse

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Cottage (New York)
 Cottage (Pennsylvania)
 Cottage Springs (Kalifornien)

Orte in Mauritius:
 Cottage (Mauritius)

Orte in Dominica:
 Cottage (Dominica)

Sonstiges:
 Cottage-Sanatorium für Nerven- und Stoffwechselkranke in Wien
 Wiener Cottage Verein
 Craven Cottage, das Fußballstadion des englischen Erstligisten FC Fulham
 Pratercottage, Wohngebiet im 2. Wiener Gemeindebezirk Leopoldstadt
 Hietzinger Cottage, Wohngebiet im 13. Wiener Gemeindebezirk Hietzing

im NRHP gelistete Objekte:
 Cottage at 1514 and 1516 W. Second Street, in Davenport, Iowa, ID-Nr. 83002416
 Cottage at Rock and Dubuque Streets, in Solon, Iowa, ID-Nr. 85000004
 Cottage Avenue Historic District, in Cashmere, Washington, ID-Nr. 02001617
 Cottage Bakery, in Albuquerque, New Mexico, ID-Nr. 93001218
 Cottage by the Sea Tavern, in Pascagoula, Mississippi, ID-Nr. 91001789
 Cottage Court, in Pasadena, Kalifornien, ID-Nr. 83001186
 Cottage Courts Historic District, in Hot Springs, Arkansas, ID-Nr. 04000005
 Cottage Farm Historic District, in Brookline, Massachusetts, ID-Nr. 78000455
 Cottage Gardens, in Natchez, Mississippi, ID-Nr. 79001281
 Cottage Grove Downtown Commercial Historic District, in Cottage Grove, Oregon, ID-Nr. 93001568
 Cottage Grove Historic District, in Bardstown, Kentucky, ID-Nr. 91000390
 Cottage Hill Farm, in Ravenna, Ohio, ID-Nr. 93000401
 Cottage Hill Historic District, in Montgomery, Alabama, ID-Nr. 76000350
 Cottage Home Historic District, in Indianapolis, Indiana, ID-Nr. 90000328
 Cottage Hotel, in Seligman, Arizona, ID-Nr. 98000080
 Cottage House Hotel, in Council Grove, Kansas, ID-Nr. 88001172
 Cottage Iron Furnace, in Irvine, Kentucky, ID-Nr. 73000794
 Cottage Lawn, in Oneida, New York, ID-Nr. 80002650
 Cottage Plantation, in St. Francisville, Louisiana, ID-Nr. 75000857
 Cottage Row Historic District, in Saranac Lake, New York, ID-Nr. 92001473
 Cottage Schools, The, in Fallon, Nevada, ID-Nr. 08000509
 Cottage-Freeman Historic District, in North Attleborough, Massachusetts, ID-Nr. 03001263
 The Cottage (Upper Marlboro), in Upper Marlboro, Maryland, ID-Nr. 89000769

Siehe auch:
 Cottage Hospital